West Liberty (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 West Liberty (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 West Liberty (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 West Liberty (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 West Liberty (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.